Юстис (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Юстис, Джордж (род. 1971) — британский политик.
 Юстис, Джошуа (род. 1977) — американский музыкант и продюсер.
 Юстис, Эдвина (1909—1997) — американская певица (контральто) и музыкальный терапевт.

Топоним 
 Юстис (Небраска) (англ.) — населённый пункт в США.